

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jewst ich 17, w tym 4 podstawowe
 Zadole – część miasta Katowice
 Zadole − kolonia wsi Dębowy Gaj w woj. dolnośląskim, w pow. lwóweckim, w gminie Lwówek Śląski
 Zadole – kolonia wsi Wola Mysłowska w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Wola Mysłowska
 Zadole – część wsi Ratoszyn Pierwszy w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Chodel
 Zadole − wieś w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Opole Lubelskie
 Zadole – część wsi Stary Bazanów w woj. lubelskim, w pow. ryckim, w gminie Ryki
 Zadole − wieś w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Skomlin
 Zadole – część wsi Kalina Mała w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Miechów
 Zadole – część wsi Niesułowice w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Olkusz
 Zadole – część wsi Zederman w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Olkusz 
 Zadole – część wsi Gromnik w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Gromnik
 Zadole – część wsi Sadkowice w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Solec nad Wisłą
 Zadole – część wsi Skowierzyn w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Zaleszany
 Zadole – część wsi Wrzawy w woj. podkarpackim, w pow. tarnobrzeskim, w gminie Gorzyce
 Zadole – część wsi Wszechświęte w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Sadowie 
 Zadole − osada w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Sadowie
 Zadole − kolonia w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Dwikozy